Stadtlexikon steht für:
 Stadtlexikon, ein Lexikon zur Geschichte einer Stadt

 Augsburger Stadtlexikon
 Bocholter Stadtlexikon
 Braunschweiger Stadtlexikon
 Historisches Stadtlexikon für Cuxhaven
 Stadtlexikon Darmstadt
 Stadtlexikon Dresden
 Erlanger Stadtlexikon
 Stadtlexikon (Graz) (= Geschichte der Stadt Graz, Band 4)
 Stadtlexikon Hannover
 Stadtlexikon Karlsruhe
 Königsberg von A bis Z. Ein Stadtlexikon
 Stadtlexikon Leipzig von A bis Z
 Stadtlexikon Meiningen
 Stadtlexikon Meißen
 München Stadtlexikon von A bis Z
 Stadtlexikon Nürnberg
 Stadtlexikon Radebeul
 Kulturgeschichtliches Stadtlexikon Schwäbisch Hall
 Stader Stadtlexikon
 Stadtlexikon Stuttgart
 Stadtlexikon Wiesbaden
 Stadtlexikon der Stadt Wil

Siehe auch:
 Historisches Lexikon Wien